Di seguito una lista di asteroidi dal numero 145001 al 146000 con data di scoperta e scopritore.

145001-145100 

|-
| 145001 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145002 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145003 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 145004 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 145005 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 145006 - ||  || 7 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145007 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 145008 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 145009 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145010 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145011 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 145012 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 145013 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145014 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145015 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145016 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 145017 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145018 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145019 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145020 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 145021 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 145022 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145023 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145024 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145025 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145026 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145027 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145028 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145029 - ||  || 15 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145030 - ||  || 13 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 145031 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145032 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145033 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145034 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 145035 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 145036 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145037 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 145038 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 145039 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145040 - ||  || 18 marzo 2005 || Lowe, A.
|-
| 145041 - ||  || 31 marzo 2005 || Junk Bond
|-
| 145042 - ||  || 30 marzo 2005 || CSS
|-
| 145043 - ||  || 31 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 145044 - ||  || 31 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145045 - ||  || 30 marzo 2005 || CSS
|-
| 145046 - ||  || 1 aprile 2005 || CSS
|-
| 145047 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145048 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145049 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145050 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145051 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145052 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145053 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145054 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145055 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145056 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145057 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145058 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145059 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145060 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145061 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 145062 Hashikami ||  || 4 aprile 2005 || Endate, K.
|-
| 145063 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145064 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145065 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145066 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145067 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 145068 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 145069 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 145070 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 145071 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 145072 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 145073 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145074 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145075 Zipernowsky ||  || 6 aprile 2005 || Piszkesteto
|-
| 145076 - ||  || 2 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145077 - ||  || 3 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145078 Katherinejohnson ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 145079 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145080 - ||  || 5 aprile 2005 || NEAT
|-
| 145081 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145082 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145083 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145084 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145085 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 145086 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145087 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145088 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145089 - ||  || 5 aprile 2005 || CSS
|-
| 145090 - ||  || 9 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145091 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 145092 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145093 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 145094 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 145095 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 145096 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145097 - ||  || 5 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 145098 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 145099 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145100 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

145101-145200 

|-
| 145101 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145102 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145103 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145104 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145105 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 145106 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145107 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145108 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 145109 - ||  || 9 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145110 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145111 - ||  || 9 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145112 - ||  || 5 aprile 2005 || CSS
|-
| 145113 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145114 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145115 - ||  || 9 aprile 2005 || CSS
|-
| 145116 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145117 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145118 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145119 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145120 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145121 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145122 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145123 - ||  || 12 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 145124 - ||  || 12 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145125 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 145126 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145127 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145128 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145129 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145130 - ||  || 13 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145131 - ||  || 13 aprile 2005 || CSS
|-
| 145132 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145133 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145134 - ||  || 12 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145135 - ||  || 13 aprile 2005 || CSS
|-
| 145136 - ||  || 14 aprile 2005 || CSS
|-
| 145137 - ||  || 13 aprile 2005 || CSS
|-
| 145138 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145139 - ||  || 11 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145140 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145141 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145142 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145143 - ||  || 12 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 145144 - ||  || 12 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145145 - ||  || 13 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145146 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145147 - ||  || 14 aprile 2005 || CSS
|-
| 145148 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145149 - ||  || 15 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145150 - ||  || 15 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145151 - ||  || 13 aprile 2005 || CSS
|-
| 145152 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145153 - ||  || 15 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 145154 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145155 - || 2005 HD || 16 aprile 2005 || Cordell-Lorenz
|-
| 145156 - || 2005 HO || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145157 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145158 - ||  || 28 aprile 2005 || Lowe, A.
|-
| 145159 - ||  || 27 aprile 2005 || CINEOS
|-
| 145160 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145161 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145162 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145163 - ||  || 28 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145164 - ||  || 30 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145165 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 145166 Leojematt || 2005 JL || 3 maggio 2005 || Young, J. W.
|-
| 145167 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145168 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 145169 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 145170 - ||  || 5 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145171 - ||  || 2 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145172 - ||  || 2 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145173 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145174 Irenejoliotcurie ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 145175 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145176 - ||  || 2 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145177 - ||  || 1 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145178 - ||  || 1 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145179 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145180 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 145181 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 145182 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 145183 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 145184 - ||  || 4 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145185 - ||  || 4 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145186 - ||  || 4 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145187 - ||  || 1 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145188 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145189 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145190 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145191 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145192 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145193 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 145194 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 145195 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145196 - ||  || 4 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 145197 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145198 - ||  || 4 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145199 - ||  || 4 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145200 - ||  || 4 maggio 2005 || LINEAR
|}

145201-145300 

|-
| 145201 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145202 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145203 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145204 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145205 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145206 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145207 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145208 - ||  || 6 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145209 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145210 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145211 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145212 - ||  || 4 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145213 - ||  || 4 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145214 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145215 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145216 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145217 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145218 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145219 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 145220 - ||  || 6 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145221 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145222 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145223 - ||  || 8 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145224 - ||  || 10 maggio 2005 || CSS
|-
| 145225 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145226 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 145227 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 145228 - ||  || 6 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145229 - ||  || 7 maggio 2005 || CSS
|-
| 145230 - ||  || 9 maggio 2005 || CSS
|-
| 145231 - ||  || 10 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 145232 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145233 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145234 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145235 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145236 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145237 - ||  || 8 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145238 - ||  || 9 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 145239 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145240 - ||  || 8 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145241 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145242 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145243 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145244 - ||  || 8 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 145245 - ||  || 9 maggio 2005 || CSS
|-
| 145246 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145247 - ||  || 11 maggio 2005 || CSS
|-
| 145248 - ||  || 11 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145249 - ||  || 3 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 145250 - ||  || 9 maggio 2005 || CSS
|-
| 145251 - ||  || 9 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145252 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145253 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145254 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145255 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145256 - ||  || 11 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145257 - ||  || 12 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145258 - ||  || 12 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145259 - ||  || 12 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145260 - ||  || 12 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145261 - ||  || 13 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145262 - ||  || 13 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145263 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145264 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145265 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145266 - ||  || 14 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145267 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145268 - ||  || 12 maggio 2005 || CSS
|-
| 145269 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145270 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145271 - ||  || 13 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145272 - ||  || 13 maggio 2005 || CSS
|-
| 145273 - ||  || 13 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145274 - ||  || 14 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145275 - ||  || 14 maggio 2005 || CSS
|-
| 145276 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145277 - ||  || 13 maggio 2005 || CSS
|-
| 145278 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145279 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145280 - ||  || 13 maggio 2005 || CSS
|-
| 145281 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145282 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 145283 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145284 - ||  || 11 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145285 - ||  || 12 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 145286 - ||  || 12 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145287 - ||  || 2 maggio 2005 || CSS
|-
| 145288 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145289 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145290 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145291 - ||  || 11 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145292 - ||  || 14 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145293 - || 2005 KE || 16 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 145294 - ||  || 16 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145295 - ||  || 18 maggio 2005 || NEAT
|-
| 145296 - ||  || 19 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145297 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145298 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145299 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145300 - ||  || 21 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

145301-145400 

|-
| 145301 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145302 - ||  || 16 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145303 - ||  || 28 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 145304 - ||  || 30 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 145305 - ||  || 31 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 145306 - ||  || 28 maggio 2005 || CINEOS
|-
| 145307 - ||  || 31 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 145308 - ||  || 1 giugno 2005 || Broughton, J.
|-
| 145309 - ||  || 1 giugno 2005 || Broughton, J.
|-
| 145310 - ||  || 1 giugno 2005 || Broughton, J.
|-
| 145311 - ||  || 3 giugno 2005 || Broughton, J.
|-
| 145312 - ||  || 3 giugno 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145313 - ||  || 3 giugno 2005 || CSS
|-
| 145314 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145315 - ||  || 2 giugno 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145316 - ||  || 3 giugno 2005 || CSS
|-
| 145317 - ||  || 3 giugno 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145318 - ||  || 4 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145319 - ||  || 4 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145320 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145321 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145322 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145323 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145324 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145325 - ||  || 9 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145326 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145327 - ||  || 12 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145328 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145329 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145330 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145331 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145332 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145333 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145334 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145335 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145336 - ||  || 2 giugno 2005 || CSS
|-
| 145337 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145338 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145339 - ||  || 21 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145340 - ||  || 16 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145341 - ||  || 27 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145342 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145343 - ||  || 23 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145344 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145345 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145346 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145347 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145348 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145349 - ||  || 27 giugno 2005 || Healy, D.
|-
| 145350 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145351 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145352 - ||  || 30 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145353 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145354 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145355 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145356 - ||  || 26 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145357 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145358 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145359 - ||  || 28 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145360 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145361 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145362 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145363 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145364 - ||  || 30 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145365 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145366 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145367 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145368 - ||  || 30 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145369 - ||  || 24 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145370 - ||  || 27 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145371 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145372 - ||  || 27 giugno 2005 || NEAT
|-
| 145373 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 145374 - ||  || 30 giugno 2005 || LONEOS
|-
| 145375 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145376 - ||  || 4 luglio 2005 || CSS
|-
| 145377 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145378 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145379 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145380 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145381 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145382 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 145383 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145384 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145385 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145386 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145387 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145388 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145389 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145390 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145391 - ||  || 2 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 145392 - ||  || 7 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 145393 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 145394 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145395 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145396 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145397 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145398 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145399 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 145400 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|}

145401-145500 

|-
| 145401 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 145402 - ||  || 7 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145403 - ||  || 8 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145404 - ||  || 10 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 145405 - ||  || 13 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 145406 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145407 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145408 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145409 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 145410 - ||  || 4 luglio 2005 || LINEAR
|-
| 145411 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145412 - || 2005 OO || 16 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 145413 - ||  || 26 luglio 2005 || NEAT
|-
| 145414 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 145415 - ||  || 27 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 145416 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 145417 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 145418 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145419 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145420 - ||  || 6 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 145421 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 145422 - ||  || 7 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145423 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145424 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145425 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145426 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145427 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 145428 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145429 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 145430 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 145431 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145432 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145433 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 145434 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 145435 - ||  || 27 agosto 2005 || Bickel, W.
|-
| 145436 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145437 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145438 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145439 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145440 - ||  || 26 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 145441 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145442 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 145443 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 145444 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 145445 Le Floch|| 2005 RS || 2 settembre 2005 || St. Veran
|-
| 145446 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 145447 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 145448 - ||  || 6 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 145449 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 145450 - ||  || 13 settembre 2005 || Crni Vrh
|-
| 145451 - ||  || 9 settembre 2005 || Becker, A. C., Puckett, A. W., Kubica, J.
|-
| 145452 - ||  || 10 settembre 2005 || Becker, A. C., Puckett, A. W., Kubica, J.
|-
| 145453 - ||  || 9 settembre 2005 || Becker, A. C., Puckett, A. W., Kubica, J.
|-
| 145454 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 145455 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 145456 - ||  || 24 settembre 2005 || Ory, M.
|-
| 145457 - ||  || 23 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 145458 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 145459 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 145460 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 145461 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 145462 - ||  || 27 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 145463 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 145464 - ||  || 27 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 145465 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 145466 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 145467 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 145468 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 145469 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 145470 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 145471 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145472 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 145473 - ||  || 23 settembre 2005 || NEAT
|-
| 145474 - ||  || 27 settembre 2005 || Becker, A. C., Puckett, A. W., Kubica, J.
|-
| 145475 Rehoboth ||  || 12 ottobre 2005 || Molnar, L. A.
|-
| 145476 - ||  || 2 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 145477 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 145478 - ||  || 3 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 145479 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 145480 - ||  || 11 ottobre 2005 || Becker, A. C., Puckett, A. W., Kubica, J.
|-
| 145481 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 145482 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 145483 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 145484 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 145485 - ||  || 31 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 145486 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 145487 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 145488 Kaczendre ||  || 4 novembre 2005 || Sárneczky, K.
|-
| 145489 - ||  || 4 novembre 2005 || CSS
|-
| 145490 - ||  || 1 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 145491 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145492 - ||  || 21 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 145493 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 145494 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 145495 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 145496 - ||  || 27 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 145497 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 145498 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 145499 - ||  || 21 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 145500 - ||  || 24 gennaio 2006 || LINEAR
|}

145501-145600 

|-
| 145501 - ||  || 23 gennaio 2006 || CSS
|-
| 145502 - ||  || 28 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 145503 - ||  || 24 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 145504 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 145505 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 145506 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145507 - ||  || 22 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 145508 - ||  || 22 febbraio 2006 || CSS
|-
| 145509 - ||  || 21 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 145510 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 145511 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 145512 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 145513 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145514 - ||  || 20 febbraio 2006 || LINEAR
|-
| 145515 - ||  || 22 febbraio 2006 || CSS
|-
| 145516 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 145517 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 145518 - ||  || 23 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 145519 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 145520 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 145521 - ||  || 3 marzo 2006 || LINEAR
|-
| 145522 - ||  || 4 marzo 2006 || CSS
|-
| 145523 Lulin ||  || 7 marzo 2006 || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
| 145524 - || 2006 FS || 22 marzo 2006 || CSS
|-
| 145525 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 145526 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 145527 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145528 - ||  || 24 marzo 2006 || CSS
|-
| 145529 - ||  || 25 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 145530 - ||  || 25 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 145531 - ||  || 25 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145532 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145533 - ||  || 24 marzo 2006 || CSS
|-
| 145534 Jhongda || 2006 GJ || 1 aprile 2006 || Yang, T.-C., Ye, Q.-z.
|-
| 145535 - ||  || 8 aprile 2006 || Birtwhistle, P.
|-
| 145536 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 145537 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 145538 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 145539 - ||  || 7 aprile 2006 || CSS
|-
| 145540 - ||  || 9 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 145541 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 145542 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 145543 - ||  || 6 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 145544 - ||  || 7 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 145545 Wensayling ||  || 22 maggio 2006 || Ye, Q.-z., Yang, T.-C.
|-
| 145546 Suiqizhong ||  || 25 maggio 2006 || Ye, Q.-z., Lin, H.-C.
|-
| 145547 - ||  || 27 maggio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 145548 - ||  || 26 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145549 - ||  || 23 maggio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 145550 - ||  || 29 maggio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 145551 - ||  || 10 giugno 2006 || NEAT
|-
| 145552 - ||  || 11 giugno 2006 || NEAT
|-
| 145553 - ||  || 3 giugno 2006 || CSS
|-
| 145554 - ||  || 19 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145555 - ||  || 19 giugno 2006 || CSS
|-
| 145556 - ||  || 17 giugno 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 145557 - ||  || 22 giugno 2006 || LONEOS
|-
| 145558 Raiatea || 2006 OR || 17 luglio 2006 || Hönig, S. F.
|-
| 145559 Didiermüller ||  || 18 luglio 2006 || Ory, M.
|-
| 145560 - ||  || 18 luglio 2006 || LINEAR
|-
| 145561 - ||  || 18 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 145562 Zurbriggen ||  || 24 luglio 2006 || Kocher, P.
|-
| 145563 - ||  || 18 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 145564 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 145565 - ||  || 24 luglio 2006 || Ory, M.
|-
| 145566 Andreasphilipp ||  || 25 luglio 2006 || Rinner, C.
|-
| 145567 - ||  || 19 luglio 2006 || NEAT
|-
| 145568 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 145569 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 145570 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 145571 - ||  || 21 luglio 2006 || CSS
|-
| 145572 - ||  || 21 luglio 2006 || NEAT
|-
| 145573 - ||  || 20 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 145574 - ||  || 21 luglio 2006 || LINEAR
|-
| 145575 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 145576 - || 2006 PE || 3 agosto 2006 || Cordell-Lorenz
|-
| 145577 - ||  || 8 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 145578 - ||  || 15 agosto 2006 || Broughton, J.
|-
| 145579 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145580 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145581 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145582 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145583 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 145584 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145585 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145586 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145587 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145588 Sudongpo ||  || 15 agosto 2006 || Ye, Q.-z.
|-
| 145589 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145590 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145591 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145592 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145593 Xántus ||  || 18 agosto 2006 || Sárneczky, K.
|-
| 145594 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145595 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145596 - ||  || 18 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 145597 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145598 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145599 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 145600 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|}

145601-145700 

|-
| 145601 - ||  || 18 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 145602 - ||  || 18 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 145603 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145604 - ||  || 18 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 145605 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 145606 - ||  || 22 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 145607 - ||  || 20 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145608 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145609 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145610 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 145611 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145612 - ||  || 19 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145613 - ||  || 20 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 145614 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 145615 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145616 - ||  || 18 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 145617 - ||  || 20 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145618 - ||  || 23 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 145619 - ||  || 24 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 145620 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145621 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145622 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145623 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 145624 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 145625 - ||  || 28 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 145626 - ||  || 28 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 145627 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 145628 - || 2135 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145629 - || 2188 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145630 - || 2214 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145631 - || 2215 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145632 - || 2216 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145633 - || 2227 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145634 - || 2516 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145635 - || 2585 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145636 - || 2597 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145637 - || 2671 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145638 - || 2715 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145639 - || 2847 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145640 - || 3008 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145641 - || 3562 P-L || 17 ottobre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145642 - || 4058 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145643 - || 4064 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145644 - || 4107 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145645 - || 4125 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145646 - || 4170 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145647 - || 4193 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145648 - || 4223 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145649 - || 4233 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145650 - || 4242 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145651 - || 4264 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145652 - || 4278 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145653 - || 4333 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145654 - || 4728 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145655 - || 4740 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145656 - || 4788 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145657 - || 6218 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145658 - || 6596 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145659 - || 6697 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145660 - || 6701 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145661 - || 6714 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145662 - || 6737 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145663 - || 6805 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145664 - || 6848 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145665 - || 6859 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145666 - || 6882 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145667 - || 9537 P-L || 17 ottobre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145668 - || 1071 T-1 || 25 marzo 1971 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145669 - || 2244 T-1 || 25 marzo 1971 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145670 - || 4241 T-1 || 26 marzo 1971 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145671 - || 1073 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145672 - || 1321 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145673 - || 1333 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145674 - || 1524 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145675 - || 2002 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145676 - || 2093 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145677 - || 2172 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145678 - || 2251 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145679 - || 2402 T-2 || 24 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145680 - || 3002 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145681 - || 3018 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145682 - || 3131 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145683 - || 3275 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145684 - || 3279 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145685 - || 4075 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145686 - || 4077 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145687 - || 1072 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145688 - || 2159 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145689 - || 2219 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145690 - || 2280 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145691 - || 2319 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145692 - || 2625 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145693 - || 3112 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145694 - || 3198 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145695 - || 3290 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145696 - || 3361 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145697 - || 3394 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145698 - || 3471 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145699 - || 3499 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145700 - || 4139 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|}

145701-145800 

|-
| 145701 - || 4269 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145702 - || 4274 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145703 - || 4389 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145704 - || 4537 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145705 - || 5149 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 145706 - ||  || 7 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 145707 - ||  || 1 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 145708 - ||  || 6 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 145709 Rocknowar ||  || 28 settembre 1981 || Colombini, E.
|-
| 145710 - ||  || 26 settembre 1989 || Elst, E. W.
|-
| 145711 - ||  || 7 ottobre 1989 || Elst, E. W.
|-
| 145712 - ||  || 18 gennaio 1991 || Elst, E. W.
|-
| 145713 - ||  || 6 ottobre 1991 || Lowe, A.
|-
| 145714 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 145715 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 145716 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 145717 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 145718 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 145719 - ||  || 18 marzo 1993 || UESAC
|-
| 145720 - ||  || 20 luglio 1993 || Elst, E. W.
|-
| 145721 - || 1993 PG || 13 agosto 1993 || Spacewatch
|-
| 145722 - ||  || 11 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 145723 - || 1993 YT || 21 dicembre 1993 || Kobayashi, T.
|-
| 145724 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 145725 - ||  || 11 febbraio 1994 || Spacewatch
|-
| 145726 - ||  || 3 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 145727 - ||  || 12 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 145728 - || 1994 RO || 7 settembre 1994 || Stroncone
|-
| 145729 - ||  || 5 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 145730 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 145731 - || 1995 AU || 5 gennaio 1995 || Kobayashi, T.
|-
| 145732 Kanmon ||  || 21 febbraio 1995 || Nakamura, A.
|-
| 145733 - ||  || 22 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 145734 - ||  || 25 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 145735 - ||  || 25 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 145736 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 145737 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 145738 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 145739 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 145740 - ||  || 27 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 145741 - ||  || 29 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 145742 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 145743 - ||  || 30 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 145744 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 145745 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 145746 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 145747 - ||  || 22 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 145748 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 145749 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 145750 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 145751 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 145752 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 145753 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 145754 - ||  || 20 aprile 1996 || Elst, E. W.
|-
| 145755 - ||  || 12 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 145756 - ||  || 8 ottobre 1996 || Elst, E. W.
|-
| 145757 - ||  || 6 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 145758 - ||  || 1 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 145759 - ||  || 6 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 145760 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 145761 - ||  || 5 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 145762 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 145763 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 145764 - ||  || 12 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 145765 - ||  || 29 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 145766 - || 1997 MX || 26 giugno 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 145767 - || 1997 PW || 3 agosto 1997 || ODAS
|-
| 145768 Petiška ||  || 12 agosto 1997 || Tichý, M., Moravec, Z.
|-
| 145769 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 145770 - ||  || 13 ottobre 1997 || Galád, A., Pravda, A.
|-
| 145771 - ||  || 1 novembre 1997 || Kobayashi, T.
|-
| 145772 - ||  || 20 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 145773 - ||  || 20 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 145774 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 145775 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 145776 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 145777 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 145778 - ||  || 26 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 145779 - || 1998 CC || 1 febbraio 1998 || Kolény, P., Kornoš, L.
|-
| 145780 - ||  || 21 febbraio 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 145781 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 145782 - ||  || 29 marzo 1998 || Colombini, E.
|-
| 145783 - || 1998 KF || 16 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 145784 - ||  || 22 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 145785 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 145786 - ||  || 26 luglio 1998 || Elst, E. W.
|-
| 145787 - ||  || 18 agosto 1998 || Broughton, J.
|-
| 145788 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 145789 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 145790 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 145791 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 145792 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 145793 - ||  || 19 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 145794 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 145795 - ||  || 14 settembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 145796 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145797 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145798 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145799 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145800 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|}

145801-145900 

|-
| 145801 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145802 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 145803 - ||  || 23 settembre 1998 || CSS
|-
| 145804 - ||  || 26 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 145805 - ||  || 26 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 145806 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145807 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145808 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145809 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145810 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145811 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145812 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145813 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145814 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145815 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145816 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145817 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 145818 - ||  || 19 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 145819 - ||  || 12 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 145820 Valeromeo ||  || 15 ottobre 1998 || Masi, G.
|-
| 145821 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 145822 - ||  || 14 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 145823 - ||  || 19 ottobre 1998 || CSS
|-
| 145824 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 145825 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 145826 - ||  || 23 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 145827 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 145828 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 145829 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 145830 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 145831 - ||  || 14 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 145832 - ||  || 19 novembre 1998 || CSS
|-
| 145833 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 145834 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 145835 - ||  || 11 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 145836 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 145837 - ||  || 16 dicembre 1998 || Kawasato, N.
|-
| 145838 - ||  || 18 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 145839 - ||  || 23 dicembre 1998 || Tucker, R. A.
|-
| 145840 - ||  || 25 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 145841 - ||  || 25 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 145842 - ||  || 15 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 145843 - ||  || 13 gennaio 1999 || Korlević, K.
|-
| 145844 - ||  || 9 gennaio 1999 || Kawasato, N.
|-
| 145845 - ||  || 16 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 145846 - ||  || 14 febbraio 1999 || ODAS
|-
| 145847 - ||  || 14 febbraio 1999 || ODAS
|-
| 145848 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 145849 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 145850 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 145851 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 145852 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 145853 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 145854 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 145855 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 145856 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 145857 - ||  || 10 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 145858 - ||  || 14 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 145859 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 145860 - ||  || 17 maggio 1999 || Spacewatch
|-
| 145861 - ||  || 7 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 145862 - ||  || 22 giugno 1999 || CSS
|-
| 145863 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 145864 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 145865 - ||  || 4 settembre 1999 || CSS
|-
| 145866 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 145867 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 145868 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 145869 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 145870 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 145871 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 145872 - ||  || 13 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145873 - ||  || 5 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 145874 - ||  || 8 settembre 1999 || CSS
|-
| 145875 - ||  || 6 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145876 - ||  || 4 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 145877 - ||  || 30 settembre 1999 || CSS
|-
| 145878 - ||  || 29 settembre 1999 || CSS
|-
| 145879 - ||  || 18 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145880 - || 1999 TE || 1 ottobre 1999 || Chesney, D. K.
|-
| 145881 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145882 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145883 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 145884 - ||  || 13 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 145885 - ||  || 15 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 145886 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145887 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145888 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145889 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145890 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145891 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145892 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145893 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145894 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145895 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145896 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145897 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145898 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145899 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145900 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|}

145901-146000 

|-
| 145901 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 145902 - ||  || 4 ottobre 1999 || CSS
|-
| 145903 - ||  || 8 ottobre 1999 || CSS
|-
| 145904 - ||  || 9 ottobre 1999 || CSS
|-
| 145905 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145906 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145907 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145908 - ||  || 2 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 145909 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145910 - || 1999 UB || 16 ottobre 1999 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 145911 - ||  || 31 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 145912 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 145913 - ||  || 28 ottobre 1999 || CSS
|-
| 145914 - ||  || 28 ottobre 1999 || CSS
|-
| 145915 - ||  || 29 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 145916 - ||  || 29 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 145917 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 145918 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145919 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 145920 - ||  || 11 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145921 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 145922 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145923 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 145924 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 145925 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 145926 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 145927 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 145928 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145929 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145930 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145931 - ||  || 4 dicembre 1999 || CSS
|-
| 145932 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145933 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145934 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145935 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145936 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145937 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145938 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145939 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145940 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145941 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145942 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145943 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145944 - ||  || 7 dicembre 1999 || CSS
|-
| 145945 - ||  || 9 dicembre 1999 || Juels, C. W.
|-
| 145946 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145947 - ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145948 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145949 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145950 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145951 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145952 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145953 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145954 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145955 - ||  || 15 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145956 - ||  || 4 dicembre 1999 || LONEOS
|-
| 145957 - ||  || 5 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145958 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145959 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145960 - ||  || 5 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145961 - ||  || 9 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145962 Lacchini ||  || 29 dicembre 1999 || Casulli, V. S.
|-
| 145963 - ||  || 30 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 145964 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145965 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 145966 - ||  || 30 dicembre 1999 || Tombelli, M., Boattini, A.
|-
| 145967 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145968 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145969 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145970 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145971 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145972 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145973 - ||  || 2 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 145974 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145975 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145976 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145977 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145978 - ||  || 2 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145979 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145980 - ||  || 8 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145981 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145982 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145983 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 145984 - ||  || 6 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 145985 - ||  || 7 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 145986 - ||  || 11 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 145987 - ||  || 13 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 145988 - ||  || 26 gennaio 2000 || Sposetti, S.
|-
| 145989 - ||  || 30 gennaio 2000 || Zoltowski, F. B.
|-
| 145990 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 145991 - ||  || 30 gennaio 2000 || CSS
|-
| 145992 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 145993 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 145994 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 145995 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 145996 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 145997 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 145998 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 145999 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146000 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0145001